Gilbert Laws ist der Name folgender Personen:

* Gilbert Laws (Segler) (1870–1918), britischer Segler 
 Gilbert L. Laws (1838–1907), US-amerikanischer Politiker